El Ministerio de Economía de España fue un departamento ministerial con competencias en economía. Existió con esta denominación desde 1977 hasta 1980.

Titulares 

 (1977-1978): Enrique Fuentes Quintana
 (1978-1979): Fernando Abril Martorell
 (1979-1980): José Luis Leal Maldonado

Historia 

La aparición del ministerio de Economía fue resultado, por una parte, de la necesidad de agrupar una serie de competencias dispersas en materia de ordenación y planificación económica; por otra, de la conveniencia de singularizar las decisiones sobre política económica, extrayéndolas en parte del ministerio de Hacienda, y atribuyéndolas como competencia propia del ministerio.

El 7 de octubre de 1980 se publicó en el Boletín Oficial del Estado un real decreto que fusionó el Ministerio de Economía y el Ministerio de Comercio y Turismo para formar el Ministerio de Economía y Comercio.

Funciones 
El ministerio tenía como misión fundamental establecer las líneas directrices de la política económica general, la programación a corto y medio plazo y el estudio y propuesta de las medidas que hicieran aconsejables la buena marcha de la economía nacional.

El ministerio asumió las competencias del ministerio de Hacienda en materia de política financiera, Banco de España e Instituto de Crédito Oficial. Se integraron asimismo en el ministerio de Economía la subsecretaría de Planificación con todos sus Órganos y Unidades (excepto la Dirección General de Acción Territorial y Medio Ambiente) y el Instituto Nacional de Estadística.

Estructura 
Del ministro de Economía dependía un Secretario de Estado para la Coordinación y Programación Económicas, que debía asistir a las reuniones de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y ejercer las funciones de Secretario de la misma. Se suprimió el cargo de Subsecretario de Planificación.

A efectos orgánicos quedó adscrito al ministerio de Economía el Consejo de Economía Nacional.

Referencias 

Economía